Die Seguros Bolívar Open Medellín 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2013 in Medellín stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Roberto Quiroz
 Daniel Elahi Galán
 Felipe Escobar
 Steffen Zornosa

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Medellín